Опу́нциевые () — подсемейство растений семейства . Включает 18 родов в пяти трибах.

Трибы 
Триба Austrocylindropuntieae
 
 

Триба Cylindropuntieae
 
 
 
 
 
 
Триба Opuntieae
 
 
 
 
 
 
 
Триба Pterocacteae
 
Триба Tephrocacteae

Примечания 

Опунциевые